Saalbau-Galerie steht für:

 Saalbau-Galerie, früherer Name der Darmstädter Galerie Netuschil
 Saalbau-Galerie des Kunstvereins Neustadt, Neustadt an der Weinstraße

Siehe auch:
 Galerie im Saalbau, Bezirk Neukölln